92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Серко (, , в/ч А0501, пп В6250) — тактическое соединение Сухопутных войск Украины. Управление бригады — село Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета Харьковская область.

История 

«Предшественницей» бригады в составе вооружённых силах СССР была 48-я мотострелковая дивизия Киевского военного округа. В 1992 году 48-я мотострелковая дивизия была передана в состав Национальной гвардии Украины и переименована в 6-ю дивизию Национальной гвардии Украины. В декабре 1999 года она была передана в состав ВС Украины, где стала именоваться 6-й механизированной дивизией. В ходе сокращения ВС Украины дивизия была переформирована в отдельную механизированную бригаду.

Указом президента Украины от 30 октября 2000 года № 1173 за 92 омехбр были сохранены ранее присвоенные почётные наименования и государственные награды. Бригада стала называться 92-я отдельная механизированная Ропшинская орденов Октябрьской Революции и Красного Знамени бригада.
В 2007 году командование бригады ходатайствовало перед Верховным Главнокомандующим о том, чтобы бригаде было присвоено ещё одно почётное наименование — «Чугуевская».

Более ста военнослужащих из состава бригады принимали участие в миссиях ООН по поддержанию мира в Ливане, Либерии, Сьерра-Леоне, бывшей Югославии.

В 2011 году штат бригады был сокращён. Предполагалось, что она будет расформирована.

Вооружённый конфликт на востоке Украины 
Летом 2014 года подразделения бригады участвовали в боях под Иловайском.

18 июня 2015 года министерство обороны Украины сообщило, что за последние 12 месяцев бригада получила 18 единиц РСЗО БМ-21 «Град», 18 САУ, 6 танков, 10 БТР, 6 гаубиц, 14 зенитных установок, 1200 единиц стрелкового оружия, почти по 30 единиц СПГ-9, АГС-17 и ДШК, 20 автомашин и значительное количество снаряжения и иного военного имущества (100 шт. биноклей, обмундирование и др.)

По состоянию на конец 2018 года подразделения бригады занимали позиции на Горловском и Донецком направлении

По состоянию на 01 марта 2020 года 92-я отдельная механизированная бригада в ходе АТО потеряла погибшими 63 человека.

Вторжение России на Украину 
Принимает участие в боях на востоке Украины с начала полномасштабного вторжения России на Украину, действовала в Харьковской области. Вела боевые действия в районе населённого пункта Дергачи, где столкнулась с 200-й омсбр ВС РФ, которая в результате боёв понесла существенные потери, а командир 200-й бригады Денис Курило был тяжело ранен и госпитализирован.

Также принимала участие в контрнаступлении в Харьковской области.

Организационно-штатная структура 

 Штаб
  Танковый батальон: Булат, Т-64БВ, Т-64БМ2
 3 механизированных батальона: БТР-4, миномёты М120-15 «Молот», БТР-70.
 22-й отдельный мотопехотный батальон «Харьков» (пп В 0576)
 Бригадная артиллерийская группа:
 Батарея управления и артиллерийской разведки: МРК-1, АЗК-5, ПРП-3, ПРП-4, 1В15, 1В16, АРК-1, СНАР-10
 Самоходный артиллерийский дивизион: 2С1
 Самоходный артиллерийский дивизион: 2С3
 Реактивный артиллерийский дивизион: БМ-21
 Противотанковый артиллерийский дивизион: МТ-12 «Рапира»
 Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион: Стрела-10М2
 Разведывательная рота: БРМ-1К, БТР-80, ПСНР-5К, 1К18, ЛПР-1
 Радиолокационная рота
 Узел связи
 Ремонтно-восстановительный батальон
 Группа инженерного обеспечения
 Рота РХБЗ
 Рота снайперов
 Медицинская рота
 Пожарная рота
 Комендантский взвод
 Оркестр

Командиры 
 2000—2005: полковник Назаркин, Вячеслав Николаевич
 2007 — 28 января 2011: полковник Гузченко, Сергей Викторович
 28 января 2011 — сентябрь 2013: полковник Козак, Владимир Степанович
 Сентябрь 2013 — март 2017: полковник Николюк, Виктор Дмитриевич
 Март 2017 — май 2020: полковник 
 С мая 2020: подполковник Федосенко, Павел Юрьевич

Начальники штаба 
 2013—2015: подполковник

См. также 
 Национальная гвардия Украины
 36-я отдельная бригада морской пехоты

Примечания 

Военное дело на территории Харьковской области
Механизированные и мотопехотные бригады Украины
Воинские части и формирования, созданные в 1999 году
Чугуев
Вооружённые силы Украины во время вооружённого конфликта на востоке Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Воинские формирования, участвовавшие в обороне Украины от вторжения России (2022)